J18 peut faire référence à :
 Coupole hexagonale allongée (J18), une figure géométrique ;
 Pneumopathie à micro-organisme non précisé, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres